

Letteratura
Flowing Gold – romanzo del 1922 di Rex Beach

Cinema
Flowing Gold – film muto del 1921 diretto da Leonard Franchon
Flowing Gold – film muto del 1924 diretto da Joseph De Grasse
Flowing Gold (Flowing Gold) – film del 1940